Enriqueta Catalina de Orange-Nassau (La Haya, 10 de febrero de 1637-Oranienbaum, 3 de noviembre de 1708) fue princesa consorte de Anhalt-Dessau por su matrimonio con el príncipe Juan Jorge II de Anhalt-Dessau, y regente de Anhalt-Dessau entre 1693 y 1698 durante la minoría de edad (y después la ausencia) de su hijo, el príncipe Leopoldo I de Anhalt-Dessau.

Biografía 

Enriqueta nació en La Haya como miembro de la Casa de Orange-Nassau, siendo la séptima de los nueve hijos nacidos del príncipe Federico Enrique de Orange y de Amalia de Solms-Braunfels. Algunos de sus hermanos murieron en la infancia. Enriqueta y otros cuatro hermanos alcanzaron la edad adulta; sus hermanos supervivientes fueron: el príncipe Guillermo II de Orange, Luisa Enriqueta, Albertina Inés y María.

Princesa consorte de Anhalt-Dessau 
La guerra de los Treinta Años había dejado a Alemania en ruinas pero los Países Bajos bajo el reinado del padre de Enriqueta, Federico Enrique, había hecho grandes progresos desde el asesinato de Guillermo el Taciturno. Su padre quería hacer las paces con Alemania de tal modo que casó a algunas de sus hijas con nobles alemanes. 

Su madre, continuando con esta política hizo casarse a Enriqueta con el príncipe Juan Jorge II de Anhalt-Dessau en Groningen el 9 de septiembre de 1659. El consentimiento de Enriqueta no pudo darse por sentado: era una mujer de espíritu e independencia, quien ya había rechazado casarse con un primo que le desagradaba, y durante un tiempo consideró casarse con su cuñado, Carlos II de Inglaterra. A juzgar por las cartas de Carlos, éste pudo haber estado genuinamente enamorado de ella, pero más tarde dijo que se sentía feliz por el matrimonio de ella, y creía que Enriqueta y Juan se habían casado por amor. 

Enriqueta y Juan Jorge fueron una gran influencia en la corte alemana en agricultura, construcción de puertos, diques, arquitectura y pintura. En 1660, Juan Jorge dio a su esposa la ciudad de Nischwitz donde ella construyó casas, un cementerio, hizo vidrio y lo llevó a buen término.

Regencia 
Juan Jorge murió en Berlín en 1693. Su hijo, Leopoldo, todavía era menor, de tal modo que Enriqueta asumió la regencia por su hijo hasta que alcanzara la mayoría de edad, y renunció a la regencia en 1698. Primero fue regente durante su minoría de edad, pero cuando alcanzó la mayoría de edad, continuó como regente debido a su ausencia del Principado, de tal modo que no renunció a la regencia hasta 1698. 

Durante su regencia, fundó un albergue para niños y mujeres e instituyó regulaciones para abogados y un sistema para el cuidado de huérfanos. 
 
Enriqueta murió en 1708.

Descendencia 
Amalia Ludovica (Berlín, 7 de septiembre de 1660-Dessau, 12 de noviembre de 1660).
Enriqueta Amalia (Cölln an der Spree, 4 de enero de 1662-ib., 28 de enero de 1662).
Federico Casimiro, príncipe heredero de Anhalt-Dessau (Cölln an der Spree, 8 de noviembre de 1663-ib., 27 de mayo de 1665).
Isabel Albertina (Cölln an der Spree, 1 de mayo de 1665-Dessau, 5 de octubre de 1706), abadesa de Herford (1680-1686); desposó el 30 de marzo de 1686 a Enrique de Sajonia-Weissenfels, conde de Barby.
Enriqueta Amalia (Cléveris, 26 de agosto de 1666-Oranienstein an der Lahn, 18 de abril de 1726), desposó el 26 de noviembre de 1683 al príncipe Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz.
Luisa Sofía (Dessau, 15 de septiembre de 1667-ib., 18 de abril de 1678).
María Leonor (Dessau, 14 de marzo de 1671-ib., 18 de mayo de 1756), desposó el 3 de septiembre de 1687 a Jerzy Radziwiłł, duque de Olyka.
Enriqueta Inés (Dessau, 9 de septiembre de 1674-ib., 18 de enero de 1729).
Leopoldo (Dessau, 3 de julio de 1676-ib., 9 de abril de 1747), sucedió a su padre como príncipe de Anhalt-Dessau.
Juana Carlota (Dessau, 6 de abril de 1682-Herford, 31 de marzo de 1750), abadesa de Herford (1729-1750); desposó el 25 de enero de 1699 al margrave Felipe Guillermo de Brandeburgo-Schwedt.

Legado 
Se ha especulado que la princesa Catalina Amalia de los Países Bajos (nieta de Beatriz de los Países Bajos) recibió el nombre de Catalina por Enriqueta Catalina.

Ancestros

Referencias 

Neerlandesas del siglo XVII
Enriqueta Catalina
Enriqueta Catalina
Princesas de Alemania del siglo XVII